Oulton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Brian Oulton (1908-1992), acteur anglais
Derek Oulton (1927-2016), secrétaire permanent de la Couronne britannique
Michael Oulton (né en 1959), évêque anglican canadien
Thérèse Oulton (née en 1953), peintre anglaise
Wilfrid Oulton (1911-1997), officier britannique de la RAF

Toponyme

Oulton, hameau de la Cumbria
Oulton, localité du Staffordshire
Oulton, paroisse civile du Norfolk
Oulton, village du Staffordshire
Oulton, village du Yorkshire de l'Ouest
Oulton Broad, circonscriptions électorales de Lowestoft, Suffolk

Voir aussi
Oulton Park, circuit de course automobile de Little Budworth, Cheshire
Collège Oulton, collège privé de Moncton, Nouveau-Brunswick
Timothy Oulton, compagnie britannique d'articles décoratifs

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme